South End, South-end ou Southend peut référer à différents lieux :

Toponymes

Southend, localité de Beachport (Australie-Méridionale)

South End, quartier d'Halifax (Nouvelle-Écosse)
South End, quartier de Yarmouth (Nouvelle-Écosse)
Southend, localité de Saskatchewan

South End, quartier d'Agoura Hills (Californie)
South End, quartier de Hartford (Connecticut)
South End, quartier de Stamford (Connecticut)
South End, quartier de Boston (Massachusetts)
South End Grounds, terrain de baseball de South End
South End, quartier de Springfield (Massachusetts)
South End, quartier d'Albany (New York)
South End, quartier de Charlotte (Caroline du Nord)

Southend-on-Sea, localité d'Essex (Angleterre)
Aéroport de Londres-Southend
Southend, circonscription électorale du Royaume-Uni
Southend, localité d'Écosse
Southend, localité du Berkshire
Southend, localité du Buckinghamshire
Southend, localité du Gloucestershire
South-end, localité de Much Hadham (Hertfordshire)
Southend, quartier de Lewisham à Londres
Southend, localité d'Oxfordshire

Autres 
Southend, groupe musical australien
The South End, journal étudiant américain
Southend Interactive, entreprise suédoise de conception de jeux vidéo
South End Press, maison d'édition

Homonymie de toponyme